M60, M 60 bzw. M-60 steht für:
 eine elliptische Galaxie, siehe Messier 60
 ein Minensuchboot der Kaiserlichen Marine, siehe M 60 (Schiff, 1917)
 einen US-amerikanischen Panzer, siehe M60 (Kampfpanzer)
 ein US-amerikanisches Maschinengewehr, siehe M60 (Maschinengewehr)
 einen Motor des Herstellers BMW, siehe BMW M60

M60 bezeichnet Autobahnen und Fernstraßen:
 M60 motorway (Großbritannien)
 Autópálya M60 (Ungarn)
 M60 (Russland)
 M-60 (Michigan) (Vereinigte Staaten)

M.60 steht für:
 Miles M.60, britisches Verkehrsflugzeug

M60